Rogaland – jeden z 11 okręgów, na które podzielona jest Norwegia. Graniczy z okręgami Vestland, Vestfold og Telemark i Agder.

Administracyjnym centrum okręgu jest miasto Stavanger. Powierzchnia Rogaland wynosi 9378 km², zamieszkuje go 397 594 osób (2006).

Największe miasta to: Stavanger, Sandnes, Haugesund, Egersund, Sauda, Bryne, Kopervik i Jørpeland.

Okręg Rogaland podzielony jest na 26 gmin:

Linki zewnętrzne 
 

 
Okręgi w Norwegii